France Dougnac, née le  à Toulouse, est une actrice française ;
Jean-Pierre Dougnac est un réalisateur, scénariste, acteur et metteur en scène français né le  à Paris, mort le  ;
Marie-Laure Dougnac, est une actrice, réalisatrice, auteure et romancière française, .